Kamenná Poruba kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Kamenná Poruba (okres Vranov nad Topľou)
 Kamenná Poruba (okres Žilina)